

Geografia 
Melito di Napoli – comune italiano della città metropolitana di Napoli
Melito di Porto Salvo – comune italiano della città metropolitana di Reggio Calabria
Melito Irpino (anticamente Melito Valle di Bonito) – comune italiano in provincia di Avellino
Melito – frazione del comune di Prignano Cilento in provincia di Salerno

Altro 
Melito – variante del nome proprio di persona italiano maschile Mellito 
Vito Melito – podista italiano, plurivincitore della 100 km del Passatore